Іллінський район - адміністративно-територіальна одиниця і муніципальне утворення (муніципальний район) на заході Івановської області Російської Федерації.
 Іллінський район - район в Пермському краї Російської Федерації.